Il existe plusieurs partis modérés dans le monde :
 Parti modéré (Brésil) ;
 Parti modéré (Écosse) ;
 Parti modéré (Espagne) ;
 Parti modéré (Illinois).